Улыколь:
 Улыколь (озеро, Узункольский район) — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Улыколь (озеро, Мендыкаринский район) — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана.